Hermann Abendroth (1883-1956), chef d'orchestre allemand ;
 Irene Abendroth (1872-1932), soprano autrichienne ;
 Walter Abendroth (1896-1973), compositeur allemand ;
 Wolfgang Abendroth (1906-1985), militant de gauche, politologue et historien allemand.

Patronyme germanique